Список населённых пунктов Любимского района Ярославской области России.

Населённые пункты Любимского района Ярославской области

Ссылки 
 Коды ОКАТО населённых пунктов района
 Почтовые индексы населённых пунктов района

Любимский район